Vizes-barlang néven az alábbi üregek lettek írásban említve:

 Vizes-barlang, dömösi barlang.
 Vizes-barlang, a Létrási-vizesbarlang másik neve.
 Vizes-barlang, a Vízesés-alatti-barlang másik neve.